Rudolf Cramer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Cramer (General, 1818) (1818–1902), deutscher Generalmajor
 Rudolf von Cramer (General, 1862) (1862–1943), deutscher Generalmajor 
 Rudolf Cramer (Geologe) (1882–1949), deutscher Geologe
 Rudolf Cramer (Historiker) (1923–2014), deutscher Jurist und Historiker 

Siehe auch:
 Rudolf Kramer